Вербен — топоним.

 Вербен — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.
 Вербен — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.